

Sigle

UFA est un sigle pouvant désigner :
Universum Film AG, une société de production cinématographique allemande ; 
l'Union des fédérations d'aïkido ; 
les Unités de formation par apprentissage, établissements français où sont formés les apprentis ;
l'Union francophone des aveugles ;
United Farmers of Alberta, coopérative agricole de l'Alberta ;
l'Université franco-allemande, un réseau d’établissements d’enseignement supérieur ;
Up-Front Agency, une agence japonaise de représentation d'artistes.
Union Française des amateurs d'Armes, une association de défense des amateurs légaux d'armes.

Toponymie 
 Ufa est la transcription anglais d'Oufa, une ville de Russie, capitale de la Bachkirie.